X17 ou X-17 peut faire référence à :
 Contact avec des moteurs, des machines et des outils brûlants, d’après la classification internationale des maladies ;
 Lockheed X-17, une fusée expérimentale américaine ;
 Particule X17, une hypothétique particule subatomique de type boson.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres